Гулбис () — латышская фамилия, происходит от  — лебедь.

Известные носители 
 Гулбис, Айвар (род. 1933) — латвийский и советский скульптор.
 Гулбис, Марис (род. 1971) — латвийский государственный деятель.
 Гулбис, Ритварс (род. 1980) — латвийский кёрлингист и тренер по кёрлингу.
 Гулбис, Фридрих (1894—1951) — латвийский поэт.
 Гулбис, Харий (род. 1926) — латвийский писатель и драматург.
 Гулбис, Эрнест (род. 1988) — латвийский теннисист.